Bosanci (Bosiljevo), Kroatië
Bosanci (Suceava), Roemenië